Colnet est un patronyme, d'une contraction de '' : dérivé avec aphérèse de Nicolas.

Patronyme

 Charles Joseph Colnet Du Ravel (1796-1832), journaliste, libraire, poète et écrivain satirique français ;
 Pierre de Colnet (1916-2014), général français.